Mój kraj – utwór muzyczny Iry
 Mój kraj (Swades) – indyjski film